Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1981 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. Матч між Маєю Чибурданідзе і Наною Александрією завершився внічию 8-8 і, таким чином, Чибурданідзе захистила свій титул.

Міжзональні турніри 1979 
Цей чемпіонський цикл, як і попередній, містив два міжзональні турніри, в Ріо-де-Жанейро у вересні й Аліканте в жовтні 1979 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 35 шахісток). До кандидатського турніру вийшло сім учасниць: троє із турніру в Ріо-де-Жанейро і четверо із турніру в Аліканте.

Іоселіані переконливо перемогла в Ріо, на 2½ очки випередивши Вероці та Александрію.

В Аліканте Лемачко і Ахмиловська поділили 1-е місце, набагато випередивши Гуріелі та Літинську.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1979 (Ріо-де-Жанейро)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 14½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || ½ || — || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 12 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 0 || 0 || — || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½ || 74.50
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 73.50
|-
| 6 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9½ || 63.25
|-
| 7 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || — || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 60.50
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || — || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 55.50
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9 || 54.25
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || — || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || — || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 38.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 6½ || 33.25
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 6 ||
|-
| 15 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || — || 1 || 1 || 4 ||
|-
| 16 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || — || ½ || 1½ ||
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || — || ½ ||
|}

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1979 (Аліканте)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 107.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || ½ || — || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 104.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || {{flagathlete|Ніно Гуріелі|СРСР}} || 0 || ½ || — || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 ||  || 0 || 0 || 1 || — || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½''' ||
|-
| 5 ||  || 0 || 1 || 1 || 1 || — || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || — || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ ||
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || — || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || — || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 ||
|-
| 9 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 8½ || 65.25
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || — || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 54.50
|-
| 11 ||  || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || — || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 8 || 64.75
|-
| 12 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || — || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 8 || 58.25
|-
| 13 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || — || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 6½ || 53.00
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || — || 0 || 1 || 1 || 1 || 6½ || 40.00
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || — || 0 || 1 || 1 || 6 ||
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || — || 0 || ½ || 5 ||
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || — || ½ || 2½ || 14.25
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 2½ || 14.25
|}

Кандидатський турнір 1980-81 
Крім семи переможниць міжзональних турнірів, до кандидатського турніру потрапила екс-чемпіонка Гаприндашвілі.

Ці вісім учасниць грали серію нокаут-матчів. Півфінал Іоселіані-Гапріндашвілі завершився внічию 7-7. Іоселіані за жеребом потрапила до фіналу. Там вона програла Александрії, яка вдруге (після 1975 року) здобула право кинути виклик чемпіонці.

Матч за звання чемпіонки світу 1981 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Маєю Чибурданідзе і претенденткою Наною Александрією проходив від 7 вересня до 30 жовтня 1981 року в Боржомі та Тбілісі.

 Головний арбітр — Мирослав Філіп (Чехословаччина).
 Тренери-секунданти Чибурданідзе — Володимир Охотник, Олександр Вейнгольд і Ігор Половодін.
 Тренери-секунданти Александрії — Марк Дворецький, Д. Джаноєв і Віктор Гавриков.

1-а половина матчу пройшла за переваги Чибурданідзе — 4½ : 3½. У 2-й половині успішніше зіграла Александрія. Вигравши 11-у партію, вона зрівняла рахунок у матчі. Вирішальною стала 15-а партія, у якій Чибурданідзе виграла і набрала необхідні 8 очок. Вперше в історії фінальний матч на першість світу серед жінок завершився внічию — 8 : 8 (+4 −4 =8).

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 474. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

1981 в СРСР
Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1981 у шахах